Иван Васильевич Аресто́вич (; ) — один из руководителей партизанского движения на территории Минской области в годы Великой Отечественной войны.

Биография 
С 1931 года в Красной армии. Участник Польского похода Красной армии.

В период Великой Отечественной войны с июня 1941 года на Западном фронте. С августа 1941 года по заданию Минского подпольного обкома КП(б)Б организовывал партизанский отряд.

С июня 1942 года руководитель диверсионной группы, помощник командира, командир партизанского отряда, в июне-сентябре 1943 года — командир 225-й партизанской бригады имени А. В. Суворова, в сентябре 1943 — июне 1944 года — 95-й партизанской бригады имени М. В. Фрунзе, одновременно член Гресского подпольного районного комитета КП(б)Б. В 1944—1963 годах — на хозяйственной работе в Минской области.

Примечания

Источники 
 т. 5. Биографический справочник. : Издательство «Белорусская советская энциклопедия» имени Петруся Бровки, 1982. 29 с.

Ссылки 
 Арестович Иван Васильевич.
 Командный состав партизанских формирований на территории Белоруссии в период ВОВ.

Партизаны Белоруссии